Een verkeersweg:
 N575 (België)
 N575 (Frankrijk)
 N575 (Nederland), zie Provinciale weg 575

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing